

Pessoas
Irving Langmuir
Irving Berlin
Amy Irving
David Irving
Edward Irving
John Irving
Washington Irving

Localidades
Irving São Paulo
Irving (Illinois)
Irving (Texas)

Desambiguação